L'expression Oscars du cinéma 1937 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1937 et honorait des films sortis en 1936.

Pour les films sortis en 1937 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1938.